Wessen ist:

ein Ortsname:
 Wessen (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wessen (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wessen (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern

ein geographischer Begriff für:
 Wessen (Uder), einen Berg im Landkreis Eichsfeld, Thüringen

ein Familienname:
 Elias Wessén (1889–1981), schwedischer Sprachforscher und Professor der nordgermanischen Sprachen an der Universität Stockholm

Siehe auch:
 Wesen